La Kalle hace referencia a:
 La Kalle, radio de Perú.
 La Kalle, radio de Colombia.